Supercoppa russa 2019 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa russa 2019 – torneo di pallavolo maschile